El Tempe Challenger es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2017 sobre pistas dura, en Tempe, Estados Unidos.

Palmarés

Individuales

Dobles

Referencias

Enlaces externos 

Tenis en Estados Unidos
ATP Challenger Tour
Torneos de tenis en pista dura